Kotegawa ist der Familienname folgender Personen:

 Kōki Kotegawa (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Yua Kotegawa (* 1975), japanische Manga-Zeichnerin